

Patronymes 
 Jacqueline Marval (1866-1932), peintre française

Divers 
 Marval, maison d'édition française
 Marval, commune française